Mit Suttung bezeichnet man

 eine Figur der germanischen Mythologie, siehe Suttung (Mythologie)
 einen Mond, siehe Suttungr